Kilday ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kilday (* 1982), neuseeländische Taekwondo-Kämpferin
 Paul Joseph Kilday (1900–1968), US-amerikanischer Jurist und Politiker